Akcija može biti

Akcija u uobičajenom značenju označava kretanje, pokret (čin)

Akcija (fizika), izraz koji se koristi u fizici
Akcija (filozofija), pojam iz područja filozofiju
Dionice, udio u kapitalu dioničkog društva
Akcija (Šport), izraz na području športa
Akcije (jezokoslovlje), izraz koji se rabi u semantici riječi
Akcija (matematika), pojam teorija skupina (matematika)
Akcijski film, žanr u filmova
Akcijska igra, vrsta videoigara
Socijalna akcija, izraz koji se rabi u sociologiji
Vojna akcija, vojna aktivnost